Echeverría (en euskera Etxeberria) es un apellido y topónimo de origen vasco que significa ‘la casa nueva’, y puede referirse a:

Botánica 

 Echeveria, género de plantas perteneciente a la familia Crassulaceae.

Deportes 

 Estadio Manuel "Ciclón" Echeverría, estadio de béisbol en la ciudad de Navojoa, México.

Educación y ciencia 

 Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, instituto tecnológico cubano.

Toponimia 

 Barrio Echeverría, localidad de la Provincia de Mendoza, Argentina.
 Partido de Esteban Echeverría, división administrativa de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Echeverría del Palo, barrio perteneciente al distrito Este de la ciudad andaluza de Málaga, España.

Empresas e instituciones 

 STAR, Bonifacio Echeverría S.A., empresa española dedicada a la fabricación de armas.

Onomástica 

 Echeverría (apellido), apellido español de origen vasco.

Premios y títulos 

 Premios Nacionales Aquileo J. Echeverría, máximo galardón que cada año entrega el Ministerio de Cultura de la República de Costa Rica.

Transporte 

 Echeverría (estación), estación fantasma del Metro de Santiago, Chile.
 Echeverría (Subte de Buenos Aires), estación del subte de Buenos Aires, Argentina.